Афана́сий Фёдорович Щегло́в (а, село Михали, Ржевский уезд, Тверская губерния  — 28 января 1995 года, Москва) — советский военачальник, генерал армии (29 апреля 1970 года). Герой Советского Союза (13 февраля 1944 года).

Биография 
Родился а в селе Михали ныне Оленинского района Тверской области.

В 1917 году переехал на станцию Чертолино. Окончил среднюю школу в Ржеве.

Довоенное время 
В сентябре 1929 года призван в Красную Армию и направлен на учёбу на артиллерийское отделение 1-й Советской Объединённой военной школы имени ВЦИК, дислоцированной в Москве. После окончания учёбы в июле 1933 года был направлен в 73-й артиллерийский полк (73-я стрелковая дивизия, Сибирский военный округ), дислоцированный в Омске, где служил на должностях командира стрелкового взвода, помощника командира и командира артиллерийской батареи.

В октябре 1935 года направлен на учёбу на военно-ветеринарный факультет Московского Военно-ветеринарного института, однако в мае 1936 года был переведён в Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. После окончания академии в мае 1939 года был назначен на должность начальника штаба 290-го артиллерийского полка (104-я стрелковая дивизия, Ленинградский военный округ), дислоцированного в Мурманской области, а в июле того же года — на должность помощника начальника 1-го отделения оперативного отдела штаба 7-й армии (Ленинградский военный округ). На этой должности принимал участие в советско-финской войне. За отличия в боях награждён орденом Красного Знамени. В 1939 году вступил в ВКП(б).

В августе 1940 года назначен на должность старшего помощника начальника оперативного отделения оперативного отдела штаба Ленинградского военного округа.

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны находился на прежней должности.

17 июня 1941 года майор Щеглов назначен на должность старшего помощника начальника оперативного отдела штаба Северного фронта, а в августе того же года — на должность командира 690-го артиллерийского полка противотанковой обороны (55-я армия), который в то время в ходе Ленинградской оборонительной операции вёл оборонительные боевые действия в районе города Красногвардейск и Пулковских высот.

В ноябре 1941 года назначен на должность командира 2-го особого лыжного добровольческого полка, который вскоре совершил четыре рейда по тылам врага под Ленинградом.

В марте 1942 года вновь назначен на должность командира 690-го артиллерийского полка противотанковой обороны, в июне — на должность заместителя начальника оперативного отдела штаба Ленинградского фронта. С сентября исполнял должность командира 34-й отдельной лыжной бригады, а в октябре вернулся на должность заместителя начальника оперативного отдела штаба Ленинградского фронта.

В апреле 1943 года полковник Щеглов назначен на должность командира 63-й гвардейской стрелковой дивизии. Под его командованием, входя в разное время в состав 42-й, 21-й и 2-й ударной армий Ленинградского фронта, дивизия вела оборонительные боевые действия на подступах к Ленинграду, затем — на волховско-любаньском направлении.

Командир 63-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник А. Ф. Щеглов проявил исключительное мужество и мастерство во время Красносельско-Ропшинской операции в январе 1944 года. При прорыве мощнейшей многоэшелонированной обороны противника на подступах к Красному Селу дивизия окружила и затем взяла штурмом укреплённый узел обороны «Воронья гора», тем самым обеспечив освобождение Красного Села, за что дивизии присвоено почётное наименование «Красносельская». В последующие дни дивизия принимала участие в Ленинградско-Новгородской наступательной операции и нанесла большой урон врагу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 13 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии полковнику Афанасию Фёдоровичу Щеглову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 888).

Продолжая командовать этой дивизией, участвовал в Выборгской и Таллинской наступательных операциях. За отличия в этих боях дивизия была награждена орденами Ленина и Красного Знамени. Щеглов был награждён орденом Суворова 2-й степени.

В октябре 1944 года назначен на должность командира 30-го гвардейского стрелкового корпуса, который сначала входил в 8-ю армию Ленинградского фронта, а затем был передан 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Принимал участие в Мемельской наступательной операции, а также в блокаде Курляндской группировки противника.

Принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади Москвы.

Послевоенная карьера 

После войны находился на прежней должности.

С ноября 1945 года находился в распоряжении Военного совета Ленинградского военного округа. В феврале 1946 года направлен на учёбу в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, после окончания которой в апреле 1948 года назначен на должность командира 4-го гвардейского стрелкового корпуса в Ленинградском ВО.

В 1949 году генерал Щеглов переведён в Войска противовоздушной обороны СССР и в июне того же года назначен на должность командующего войсками Ленинградского района ПВО, а в апреле 1951 года — на должность командующего войсками Уральского района ПВО со штабом в Свердловске). С апреля 1954 года находился в распоряжении Главного управления кадров Министерства обороны СССР и в июле того же года назначен на должность командующего Киевской армией ПВО — заместителя командующего войсками Киевского военного округа по ПВО. С августа 1959 года — командующий войсками Бакинского округа ПВО.

В июле 1966 года назначен на должность первого заместителя Главнокомандующего Войсками ПВО страны, находясь на которой в августе 1968 года принимал участие в операции «Дунай» по вводу советских войск в Чехословакию. Будучи начальником оперативной группы ПВО, руководил взятием под контроль системы противовоздушной обороны Чехословакии, и во главе отряда десанта произвёл захват главного командного пункта ПВО Чехословакии. За эти события награждён орденом Ленина.

С 1969 по 1970 годы находился в Египте в составе группы советских военных специалистов и руководил созданием противовоздушной обороны страны, которая показала высокую эффективность в ходе войны на истощение.

В апреле 1974 года назначен на должность представителя Главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского договора в Польше. С март 1985 года — военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В мае 1992 года уволен в отставку.

Депутат Верховного Совета СССР 6-8-го созывов (1962—1974).

Умер 28 января 1995 года в Москве. Похоронен .

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (13.02.1944);
 Четыре ордена Ленина (13.02.1944, …);
 Орден Октябрьской Революции (14.01.1982);
 Три ордена Красного Знамени (07.05.1940, 10.11.1942, 02.09.1950);
 Орден Суворова 2-й степени (22.06.1944);
 орден Александра Невского (01.10.1944);
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (29.04.1943, 11.03.1985);
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды (03.11.1944);
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975);
 Медали;
Иностранные награды
 Орден «Звезда дружбы народов» (ГДР)
 Командорский крест со звездой Орден Возрождения Польши (ПНР, 07.05.1980)
 Орден Красного Знамени (МНР, 6.07.1971)
 Медаль «30-я годовщина Революционных Вооруженных сил Кубы» (Куба, 24.11.1986)
 Медаль «Братство по оружию» (ПНР, 30.01.1985)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» в золоте (ЧССР, 20.03.1970)
 Медаль «30 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 29.08.1974)
 Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (НРБ)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (МНР, 15.03.1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (МНР, 16.12.1971)

Воинские звания 
 Майор (до июня 1941 г.);
 Подполковник (1942);
 Полковник (1943);
 Генерал-майор (3.06.1944);
 Генерал-лейтенант (11.05.1949);
 Генерал-полковник (18.02.1958);
 Генерал армии (30.04.1970).

Память

Примечания

Литература 
 
 
 
 Щеглов Афанасий Фёдорович // Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 8: Таджикский — Яшин / Гл. ред. комиссии С. Б. Иванов. — М.: Воениздат, 2004. — 579 с. — ISBN 5-203-01875-8. — С.475.
 Буров А. В. Твои герои, Ленинград. — Л.: Лениздат, 1970. — С.609.
 Герои огненных лет. — М., 1985. — Кн.8. — С.308—314.
 Долгов И. А. Золотые Звезды калининцев. 3-е изд. — М., 1983. — Кн.1. — С.177—179.
 Слава героям. — Л., 1965. — С.147—160.
 Федоров Е. А. Герой Советского Союза Афанасий Щеглов. — Л., 1945.

Ссылки 
 
 Статья о А. Ф. Щеглове на сайте «История Твери».
 Воробьёв В. Салют в честь дивизии Щеглова. // Тверские ведомости, 11.10.2017 г.

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники Парада Победы
Участники Войны на истощение
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие армиями ПВО
Командующие округами ПВО СССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва